Watermolen (door water aangedreven molen)
 Poldermolen (molen voor waterverzet)
 Watermolen (Deurne)
 Watermolen (Heule)